Исландская музыкальная премия () — официальная музыкальная награда Исландии, вручаемая ежегодно в ознаменование музыкальных достижений за календарный год.

Учреждена в 1993 году как ежегодная рок-премия, присуждаемая Союзом исландских музыкантов (, FÍH); со временем награждаемые категории в мероприятие нескольких категорий, проводимое обычно в январе или феврале для вручения наград предыдущего года.

С 2002 года мероприятие спонсируется Исландской музыкальной ассоциацией, известной как Samtónn.

Победители

1993 
Победители:
 Песня года: «Stúlkan», автор Todmobile
 Альбом года: ‘‘Spillt’’, автор Todmobile
 Исполнитель / группа года: Todmobile
 Певец года: Daníel Ágúst Haraldsson
 Певица года: Бьорк
 Клавишник года: Eyþór Gunnarsson
 Басист года: Eiður Arnarsson
 Барабанщик года: Gunnlaugur Briem
 Гитарист года: Guðmundur Pétursson
 Инструменталист года (другие инструменты): Sigtryggur Baldursson (перкуссия)
 Автор песен года: Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson
 Автор текстов года: Andrea Gylfadóttir
 Обложка года: «Starlight», автор Jet Black Joe
 Лучший новичок: Orri Harðarson
 Почётная премия: Björgvin Halldórsson

2004 
Победители:
 Запись года: ‘‘Mugimama, is this monkey music?’’, автор Mugison
 Музыкальное видео года: «Oceania», автор Бьорк
 Best Export: Bang Gang и Barði Jóhannsson
 Почётная премия: Helga Ingólfsdóttir (клавесин)
 Motivational recording: Ágúst Einarsson for the book Hagræn áhrif tónlistar
 Рок и поп:
 Лучший поп альбом: ‘‘Mugimama, Is This Mugimusic?’’, автор Mugison
 Лучший рок-альбом: ‘‘Hljóðlega af stað’’, автор Hjálmar
 Лучший альбом: ‘‘[[Vetrarljóð', автор Ragnheiður Gröndal
 Певец года: Páll Rósinkranz
 Певица года: Ragnheiður Gröndal
 Исполнитель / группа года: Jagúar
 Песня года: «Murr Murr», автор Mugison
 Лучший новичок: Hjálmar
 Современная классическая музыка:
 Композиция года: ‘‘Sinfónía’’, автор Þórð Magnússon
 Запись года: ‘‘[[Verk fyrir selló og píanó — Bryndís Halla Gylfadóttir (cellist) and Edda Erlendsdóttir (piano) and Enescu, Janacek, Kodaly, Martinu]]
 Исполнитель года: [[Bryndís Halla Gylfadóttir (cellist)
 Новичок: Víkingur Ólafsson (piano)
 Джаз:
 Запись года: ‘‘Dansaðu fíflið þitt dansaðu!’’, автор Sammi, Tómas R and Jagúar
 Композиция года: ‘‘Ástin’’, автор [[Tómas R. Einarsson (Dansaðu fíflið þitt dansaðu)
 Джазовый артист года: Samúel Jón Samúelsson and Jagúar

 2006 
Победители:
 Музыкальное видео года: «The One», автор Trabant
 Best album art: ‘‘Please Don’t Hate Me’’, автор Lay Low
 Лучший новичок: Эльфа Рун Кристинсдоуттир
 Útrásarverðlaun Reykjavíkur Loftbrú: Ghostigital
 Motivational: FL Group
 Почётная премия: Ólafur Gaukur Þórhallsson
 Самая популярная песня года: «Barfly», автор Jeff Who?
 Популярный исполнитель года: Lay Low
 Классика и модерн:
 Запись года: ‘‘Þorlákstíðir’’, автор Voces Thules
 Исполнитель года: Víkingur Ólafsson (пианино)
 Композиция года: «Fiðlukonsert», автор Áskell Másson
 Джаз:
 Запись года: ‘‘Atlantshaf’’, автор Atlantshaf
 Исполнитель года: Útlendingahersveitin
 Песня года: «Líf», автор Einar Valur Scheving
 Различные стили:
 Поп-запись года: ‘‘Dirty Paper Cup’’, автор Hafdís Huld
 Рок и Альтернативная запись года: ‘‘Wine for My Weakness’’, автор Pétur Ben
 Популярная запись года: ‘‘Aparnir í Eden’’, автор Baggalútur
 Другая музыкальная запись года: ‘‘In Cod We Trust’’, автор Ghostigital
 Исполнитель года: Björgvin Halldórsson
 Песня года: «Allt fyrir mig», автор Baggalútur и Björgvin Halldórsson
 Певец года: Bubbi Morthens
 Певица года: Lay Low

 2007 
Победители:
 Лучший новичок: Hjaltalín
 Лучшая музыка к фильму /телевидению: [[Pétur Ben for Foreldrar Лучшее музыкальное видео года: «The Great Unrest», автор Gísli Darri & Bjarki Rafn with Mugison
 Обложка альбома года: Alli Metall, Kjartan Hallur & Mugison for Mugison album Mugiboogie Netverðlaun, автор [[tonlist.is: Páll Óskar
 Популярный артист года, автор [[visir.is: Páll Óskar
 Útflutningsverðlaun: Kvartett Sigurðar Flosasonar & Jóels Pálssonar
 Motovational: Björgólfur Guðmundsson
 Почётная премия: Rúnar Júlíusson
 Современная классическая музыка:
 Лучшая запись года: ‘'Melódía’’, автор Kammerkórinn Carmina
 Лучшая композиция года: «Apochrypha», автор Hugi Guðmundsson
 Лучший артист года: Kammersveitin Ísafold
 Джаз:
 Лучшая запись года: ‘‘Cycles’’, автор Einar Scheving
 Лучший артист года: [[Sigurður Flosason (саксофон)
 Лучшая композиция года: «Daboli", автор Agnar Már Magnússon
 Различные музыкальные стили:
 Поп-запись года: ‘‘Frágangur/Hold er mold’’, автор Megas and Senuþjófarnir]]
 Рок/Альтернатива запись года: ‘‘Mugiboogie’’, автор Mugison
 Запись года: «Við & við», автор Ólöf Arnalds
 Артист года: Бьорк
 Песня года: «Verum í sambandi», автор Snorri Helgason / Bergur Ebbi Benediktsson
 Автор песен года: Högni Egilsson (из Hjaltalín)
 Автор текстов года: Bergur Ebbi Benediktsson (Sprengjuhöllin)
 Певец года: Páll Óskar
 Певица года: Бьорк

 2008 
Выбранные победители:
 Лучший сонграйтер: Sigur Rós for Með suð í eyrum Лучшая композиция года: ‘‘ORA’’, автор Áskell Másson
 Песня года: «Þú komst við hjartað í mér», автор Toggi, Bjarki Jónsson & Páll Óskar
 Певец года: Páll Óskar Hjálmtýsson
 Лучший новичок: Agent Fresco
 Motivational: Músíktilraunir
 Джазовая запись года: ‘‘Fram af’’, автор Ómar Guðjónsson
 Классика и модерн music Запись года: ‘‘Fordlandia’’, автор Jóhann Jóhannsson
 поп-, рок-запись года: ‘‘Með suð í eyrum við spilum endalaust’’, автор Sigur Rós
 Исполнитель года: Anna Guðný Guðmundsdóttir (piano) on Tuttugu tillit til Jesúbarnsins (Olivier Messiaen)
 Музыкальное видео года: «Wanderlust", автор Бьорк / Encyclopedia Pictura
 Umslag ársins: ‘‘Demoni Paradiso’’, автор Evil Madness
 Netverðlaun tónlist.is: Baggalútur
 Útrásarverðlaun: Mugison
 Популярный исполнитель года: Baggalútur
 Почётная премия: Ingólfur Guðbrandsson

 2014 
Прошло в концертном зале Харпа 14 марта 2014 года.

Избранные победители:
 Запись года: ‘‘Komdu til mín svarta systir’’, автор Mammút
 Песня года: «Salt», Mammút
 Певица года: Sigríður Thorlaciu (Hjaltalín)
 Певец года: John Grant
 Автор песен года: John Grant
 Группа года: рок-группа Skálmöld
 Почётная премия: Mezzoforte

 2015 
Прошло в концертном зале Харпа в феврале 2015 года.

Победители:
 Лучшая обложка альбома года: Kippi Kanínus—Temperaments. Дизайнеры: Ingibjörg Birgisdóttir и Orri Jónsson
 Музыкальное видео года: Úlfur Úlfur — Tarantúlur. Режиссёр: Magnús Leifsson
 Продюсер года: Jóhann Jóhannsson — The Theory Of Everything Альбом года: ‘‘The Theory Of Everything — Jóhann Jóhannsson
 Почётная премия: The Sugarcubes
 Рок и поп:
 Альбом года, рок: ‘‘In The Eye Of The Storm—Mono Town
 Альбом года, поп: ‘‘Sorrí—Prins Póló
 Песня года, rock: «Peacemaker»—Mono Town
 Песня года, pop: «Color Decay» — Unnar Gísli Sigurmundsson (Júníus Meyvant)
 Вокалист года, рок и поп: Valdimar Guðmundsson (Valdimar)
 Вокалистка года, рок и поп: Salka Sól Eyfeld (AmabAdamA)
 Музыкальный исполнитель, рок и поп: Skálmöld
 Музыкальное событие года, рок и поп: Skálmöld и Iceland Symphony Orchestra в Элдборге
 Лучший автор текстов песен, рок и поп: Snæbjörn Ragnarsson (Skálmöld)
 Лучший сонграйтер, рок и поп: Svavar Pétur Eysteinsson (Prins Póló)
 Дебютный альбом года, рок и поп: ‘‘n1— Young Karin
 Самая яркая надежда, рок и поп: Júníus Meyvant
 Джаз & blues:
 Дебютный альбом года, джаз и блюз: Anna Gréta Sigurðardóttir
 Песня года, джаз и блюз: Sveðjan — ADHD
 Альбом года, джаз и блюз: ‘‘Íslendingur í Alhambrahöll — Stórsveit Reykjavíkur
 Композитор года, джаз и блюз: Stefán S. Stefánsson
 Исполнитель года, джаз и блюз: Sigurður Flosason
 Событие года, джаз и блюз: Джазовый фестиваль в Рейкьявике
 Современная классическая музыка:
 Событие года, Современная классическая музыка: Sumartónleikar Skálholtskirkju
 Певец года, Современная классическая музыка: Elmar Gilbertsson
 Певица года, Современная классическая музыка: Hanna Dóra Sturludóttir
 Альбом года, Современная классическая музыка: Fantasíur G.P. Telemann, Violin Solo — Эльфа Рун Кристинсдоуттир
 Песня года, Современная классическая музыка: Ek ken di nag — DДаниэль Бьярнасон
 Композитор года, Современная классическая музыка: Даниэль Бьярнасон для Blow Bright & Ek ken di nag
 Исполнитель года, Современная классическая музыка: Víkingur Heiðar Ólafsson
 Новичок года, Современная классическая музыка: Oddur Arnþór Jónsson

2016 
Прошло в концертном зале Харпа в марте2016.

Избранные победители:
 Рок-альбом года: ‘‘Destrier’’, Agent Fresco
 Поп-альбом года: ‘‘Vulnicura’’, Бьорк
 Рок-песня года: «Way We Go Down», Kaleo
 Поп-песня года: «Crystals», Of Monsters and Men
 Вокалист года: Arnór Dan
 Вокалистка года: Бьорк
 Живое исполнение года: Of Monsters and Men
 Музыкальноесобытие года: Iceland Airwaves
 Автор текстов года: Бьорк
 Лучший новичок в роке и попе: Sturla Atlas

2017 
Прошло 2 марта 2017.

Избранные победители:
 Исполнитель года, джаз и блюз: Stórsveit RVK
 Исполнитель года, поп/рок: Emmsjé Gauti
 Исполнитель года, классическая/современная музыка: Schola Cantorum
 Концерт года, pop/rock: Baggalútur Christmas concert
 Концерт года, классическая/современная музыка: ‘‘Évgení Onegin in the production of the Icelandic Opera
 Поп-песня года: Hildur, «I’ll Walk with You»
 Рок-песня года: Valdimar, «Slétt og fellt»
 Рэп/хип-хоп песня года: Emmsjé Gauti, «Silfurskotta»
 Джазовая композиция года: ADHD, Magnús Tryggvason Elíassen
 Классическая/современная композиция года: Hugi Guðmundsson, Hamlet in Absentia
 Самая яркая надежда в джазе/блюзе: Sara Blandon
 Самая яркая надежда в поп/роке: Auður
 Альбом года, электронная музыка: Samaris, Black Night Альбом года, рэп/хип-хоп: Emmsjé Gauti, Vagg og Velta Альбом года, джаз/блюз: Þorgrímur Jónsson Quintet, Constant Movement Альбом года, рок: Kaleo, A/B Альбом года, поп: Júníus Meyvant, Floating Harmonies''

Примечания

Ссылки 
 
Музыка Исландии
Музыкальные премии
Награды по алфавиту